João de Sousa Mendes (Angra do Heroísmo, 23 de junho de 1892 — Rio de Janeiro, 10 de julho de 1969) foi um médico e enxadrista luso-brasileiro, tendo sido o primeiro campeão de xadrez do Brasil em 1927, sendo novamente campeão nos anos de 1928, 1929, 1930, 1943, 1954 e 1958.

Vida 
Souza Mendes chegou ao Brasil ainda criança e naturalizou-se brasileiro. Foi médico sanitarista do Instituto Oswaldo Cruz, otorrinolaringologista e introdutor da cirurgia plástica regenerativa facial no Brasil. Fazia as cirurgias nas pessoas feridas e acidentadas. Teve sete filhos: João José de Souza Mendes, Júlio Jacob de Souza Mendes, Jorge Jaime de Souza Mendes, Julieta Josefina de Souza Mendes, Yara Pia Converso, Liana d'Urso de Souza Mendes e Mário d'Urso de Souza Mendes.Ainda no 1º casamento, com Jurema Maciel da Rocha adotou 2 outros filhos, Walter e Jureminha.

Participou de 24 finais de campeonatos nacionais, foi campeão carioca por 11 vezes, sendo 7 delas seguidas de 1925-1932, e outras de, 1943-1944, 1954-1956 e 1958-1959 (6ª edição do Manual de Xadrez por LUIZ CABRERIZO), disputou vários torneios internacionais e representou o Brasil nas Olimpíada de Xadrez em 1936, 1939 (Buenos Aires) e 1952 (Helsinki). Além do recorde de ser campeão brasileiro por sete vezes, Souza Mendes ainda foi vice-campeão em tres ocasiões e se classificou em terceiro lugar em outros cinco campeonatos brasileiros, sendo que foi vice em 1967 aos 73 anos de idade, quando foi o único a derrotar o campeão, Henrique Mecking, na época com apenas treze anos. 

Souza Mendes era respeitado e admirado e respeitado por todos os enxadristas brasileiros em virtude de seu cavalherismo e ética durante os torneios, recebendo o adágio de "A Palmeira Imperial do Xadrez Brasileiro", pelo enxadrista Gilberto Câmara.

Partida antológica 
 Henrique Mecking vs Souza Mendes, Rio de Janeiro, junho de 1965. 

 A mesma partida com notação padrão e algumas correções, para copiar e colar em interfaces e acompanhar o jogo:

Ver também 
 Dora Rúbio

Ligações externas 
João de Souza Mendes
Chessgames.com: Sousa Mendes

Cirurgiões plásticos do Brasil
Sanitaristas do Brasil
Brasileiros de ascendência portuguesa
Campeões brasileiros de xadrez
Naturais de Angra do Heroísmo
Mortos em 1969